Hagahuset kan syfta på:

Hagahuset, Göteborg – ett allaktivitetshus i Haga i Göteborg
Hagahuset, Solna – ett höghuskomplex beläget på Råsundavägen 1 i Solna kommun